Dinescu:
 Mircea Dinescu
 Monica Dinescu
 Valentin Dinescu
 Violeta Dinescu